Liste der Autobahnen in der Republik Irland:

!
Autobahnen in Irland